Димитриос Мастровасилис (; род. 12 июня 1983) — греческий шахматист, гроссмейстер (2003).

В составе сборной Греции участник 5-и Олимпиад (2000, 2004—2010).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 

 
 

Шахматисты Греции